Cerekwica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica 
 Cerekwica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Cerekwica – przystanek kolejowy w Cerekwicy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Cerekwica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jaraczewo 
 Cerekwica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Rokietnica
 Cerekwica – wzniesienie w Górach Sowich